Amphispiza é um gênero de ave da família Emberizidae.

Espécies
Três espécies são reconhecidas para o gênero Amphispiza:
Amphispiza bilineata
Amphispiza belli
Amphispiza quinquestriata

Emberizidae
Géneros de aves